Shine on Brightly (album)
Shine on Brightly (brano musicale)